Posto di blocco – postazione o luogo dove i passanti e i veicoli vengono fermati obbligatoriamente per verifiche e controlli

Biologia 
 Checkpoint – punto nel ciclo cellulare nel quale le cellule eucariotiche controllano di avere completato correttamente la fase precedente prima di iniziare la fase successiva

Cinema 
 Criminali sull'asfalto (Checkpoint) – film del 1956 diretto da Ralph Thomas

Letteratura 
 Checkpoint – romanzo di Nicholson Baker del 2004

Televisione 
 Il controllo (Checkpoint) – episodio della quinta stagione di Buffy l'ammazzavampiri
 Checkpoint – rubrica della all news Mediaset TGcom24.

Videogiochi 
 Checkpoint – punto dove la partita viene automaticamente salvata